Název al-Burajmi nesou tato místa:

 Al-Burajmi (guvernorát) – administrativní jednotka, jeden ze čtyř guvernorátů Ománu
 Al-Burajmi (město) – město v Ománu, správní centrum výše zmíněného guvernorátu